ATF vagy BATF, szövetségi rendőri szervezet (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms) nevének elterjedt rövidítése az Amerikai Egyesült Államokban
 Adventista Teológiai Főiskola rövidítése